

Entretenimento 
Barravento (filme) - Longa-metragem dirigido por Glauber Rocha.

Localidades
Barravento (Goiânia) - Bairro de Goiânia.

Outros
Barravento (ritmo) - um ritmo utilizado na capoeira, candomblé e umbanda.

Desambiguação